Aush nord-oest és un cantó del departament francès del Gers amb les següents comunes:

 Aush
 Castin
 Duran (Gers)
 Mirapeish
 Montaut-les-Créneaux
 Prenhan
 Ròcalaura
 Senta Crestia

Història 

Aush nord-oest